Seo Hyo-won (1967) – calciatore sudcoreano
Seo Hyo-won (1987) – tennistavolista sudcoreana